Wormwood, ou Wormwood peut désigner :

 Wormwood, comics de Ben Templesmith
 Wormwood, album du groupe suédois Marduk 
 Wormwood, chanson issue de l'album World of Glass du groupe Tristania 
 Wormwood, chanson issue de l'album Chasing the Grail du groupe Fozzy 
 Wormwood: Curious Stories from the Bible, album de The Residents
 Wormwood, film de Marshall Farnum
 Wormwood, le titre original des Contes de la fée verte, un recueil de nouvelles de Poppy Z. Brite
 Mrs Wormwood, personnage de la série de science-fiction The Sarah Jane Adventures
 Wormwood, mini-série de Errol Morris sorti en 2017

Homonymie